Горне-Брияне () — населённый пункт в общине Бойник Ябланичского округа Сербии.

Население 
Согласно переписи населения 2002 года, в селе проживало 509 человек (507 сербов, 1 хорват и 1 словак).

Религия 
 Храм Святого Саввы — центр Горнебриянского прихода Ябланичского архиерейского наместничества Нишской епархии.

Примечания 

Населённые пункты Сербии